Dada Vujasinović – giornalista serba
 Daniel Vujasinović – cestista sloveno
 Vladimir Vujasinović – ex pallanuotista e allenatore di pallanuoto serbo